Abaeté kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Abaetetuba, ort, Pará, 
 Abaeté (ort), Minas Gerais, 
 Abaeté (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar